Толковый словарь— вид словаря с описанием .

Толковый словарь изъясняет лексическое значение слов. Слово толкуется только один раз, а сочетание слов даётся в толковом словаре столько раз, сколько слов входит в это словосочетание, — один раз с толкованием, остальные с отсылкой. Такие словари, как правило, предназначены для носителей родного языка. Примеры:  

 Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля (1863—1866). Слово «толковый» по отношению к словарю впервые было использовано в названии этого произведения.
 Толковый словарь русского языка (1935—1940) под редакцией Д. Н. Ушакова — 4-х томное издание.
 Большой толковый словарь русского языка (1998) под редакцией С. А. Кузнецова.

Примечания

Литература 
 

Словари